Александр Ляпунов
 Ляпунов, Александр Михайлович (1857—1918) — русский математик и механик.
 Ляпунов, Александр Яковлевич (1839—1895) — генерал-майор, герой русско-турецкой войны 1877—1878 гг.
 Ляпунов, Александр Ярославович (род. 1952) — советский и российский авиаконструктор рулевых систем, приводов и машин.